Jackson County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jackson County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 76000421
 Jackson County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001096
 Jackson County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000248
 Jackson County Courthouse (Minnesota), ID-Nr. 77000747
 Jackson County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 72000713
 Jackson County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001727
 Jackson County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 84003064
 Jackson County Courthouse (Oregon), ID-Nr. 86002921